Ставицкий, Сергей:
 Ставицкий, Сергей Михайлович — российский убийца.
 Ставицкий, Сергей Петрович (1886—1953) — советский вице-адмирал, начальник Военно-морской академии РКВМФ им. Ворошилова, разработчик «Боевого устава Морских сил РККА» (1930).